Les Innommables est un roman de Kim Young paru en 2010.

Ce roman raconte l'histoire d'amour entre Frédéric et Channie, entre la France et la Corée. En partie autobiographique, il est le premier roman de cette auteure coréenne. Il fut écrit entièrement et directement en français.

Malgré la barrière de la langue, influencée par l'œuvre de Flaubert et plus particulièrement Madame Bovary, Kim Young signe là un roman attachant, original et dépaysant.

Roman français paru en 2010